Municipio de Quincy puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Quincy (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Quincy (condado de Adams, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Quincy (condado de Greenwood, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Greenwood.
 Municipio de Quincy (condado de Branch, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Branch.
 Municipio de Quincy (condado de Houghton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Houghton.
 Municipio de Quincy (condado de Olmsted, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Olmsted.
 Municipio de Quincy (condado de Franklin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Franklin.